El nombre Bachelli puede referirse a:

 José María Bacchelli (1952), cantante español, que representó a España en el Concurso de Eurovisión en 1981.
 Riccardo Bacchelli (1891 -1985), escritor, periodista y crítico italiano.